Philonthus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Curtis 1829. Philonthus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Philonthus